Rue Lesage est un odonyme désignant notamment :
 une rue de Nantes ;
 une rue de Reims ;
 une rue de Paris.